Municipio de Allison puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Allison (condado de Brown, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Allison (condado de Lawrence, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Allison (condado de Lyon, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lyon.
 Municipio de Allison (condado de Osceola, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Osceola.
 Municipio de Allison (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Decatur.
 Municipio de Allison (condado de Clinton, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clinton.